Santerre steht für:

 Santerre (Provinz), eine Unterprovinz der Normandie in Frankreich bis 1789

Santerre ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Joseph Santerre (1752–1809), französischer Nationalgardist während der Revolution